The Connection — седьмой студийный альбом американской рок-группы Papa Roach, вышел 2 октября 2012 года на лейбле Eleven Seven Music. Альбом спродюсировали вокалист группы Sixx:A.M. Джеймс Майкл, уже работавший с Papa Roach над их предыдущей пластинкой, Metamorphosis (2009), и вокалист Goldfinger Джон Фелдманн.

Внеальбомный трек, «Even If I Could», вышел на альбоме-саундтреке к фильму «Мстители». «Still Swingin'», первый сингл, был выпущен 24 июля, клип вышел 30 августа 2012. «Where Did the Angels Go?» и «Before I Die» стали 2 и 3 синглом соответственно.

Список композиций

Участники записи

Papa Roach 
 Джекоби Шэддикс — вокал
 Джерри Хортон — гитара, бэк-вокал
 Тобин Эсперанс — бас-гитара, бэк-вокал
 Тони Палермо — ударные

Примечания 

Хард-рок-альбомы
Альбомы Papa Roach
Альбомы ню-метала
Альбомы рэп-рока